Nazas, időszakos folyó Mexikó Durango és Coahuila államában
Nazas, község Mexikó Durango államában
Nazas, település Mexikó Durango államában, az azonos nevű község központja
Nazas, település Mexikó Durango államában, Gómez Palacio községben